Dram ima več pomenov:

 Armenski dram - denarna enota v Armeniji
 DRAM - kratica za dinamični pomnilnik RAM
 dram - prostorninska merska enota v Združenem kraljestvu in ZDA